Philippe Monnier peut désigner :
 Philippe Monnier (1864-1911), un écrivain suisse ;
 Philippe Monnier (1937-), un cinéaste français.